Йёрген Кофод-Йенсен () — датский лингвист, президент .

Йёрген Кофод-Йенсен родился 30 октября 1923 года в Копенгагене, Дания. По профессии он был инженер-строитель в системе водоснабжения Копенгагена. Он изучал инженерное дело в , а также интересовавшие его языки: Интерлингва и прочие, например, испанский, Эсперанто, окциденталь и другие.

Он стал членом совета  (DIU) с его основания в 1960 году. С 1963 года он служил в должности секретаря, а с 1985 года — президента DIU. Также он был редактором периодического издания Actualitates с 1972 по 2000 год.

7 июля 1998 года он, вместе со своей женой Карен, отметил 25-ю годовщину свадьбы. Скончался 13 декабря 2004 года в возрасте 81 года.

Лингвисты Дании
Родившиеся в Копенгагене
Умершие 13 декабря
Умершие в 2004 году
Эсперантисты